Bernard Herrmann (1911-1975) – compositore e direttore d'orchestra statunitense
 Bernd Herrmann (1951) – velocista tedesco
 Denise Herrmann (1988) – fondista e biatleta tedesca
 Edward Herrmann (1943-2014) – attore statunitense
 Erich Herrmann (1914-1989) – pallamanista tedesco
 Fernand Herrmann (1986-1925) – attore francese del cinema muto
 Friedrich-Wilhelm von Herrmann (1934-2022) – filosofo tedesco
 Günter Herrmann (1934-2012) – calciatore tedesco
 Günther Herrmann (1939) – calciatore tedesco
 Hajo Herrmann (1913-2010) – aviatore tedesco
 Hans Herrmann (1928) –  pilota automobilistico tedesco
 Ignat Herrmann (1854-1935) – scrittore ceco
 Jacob Herrmann (... –...) – rugbista a 15 tedesco
 Konrad Walter Herrmann (1886-1964) – calciatore svizzero
 Mark Herrmann (1959) – giocatore di football americano statunitense 
 Mathias Herrmann (1962) – attore tedesco
 Max Herrmann (1865-1942) – storico tedesco
 Patrick Herrmann (1991) – calciatore tedesco
 Paul Herrmann (1985) – pattinatore di short track tedesco
 Richard Herrmann (1923-1962) – calciatore tedesco occidentale
 Robert Herrmann (1869-1919) – ginnasta e multiplista statunitense
 Wálter Herrmann (1979) – cestista argentino con cittadinanza spagnola